Dachadajew bezeichnet:

 einen Rajon in Dagestan, Russland, siehe Rajon Dachadajew
 den Namensgeber der Stadt Machatschkala, siehe Magomed-Ali Dachadajew